

Biologie en geneeskunde 

 het oog van een kat; zie ook Tapetum lucidum
 Cat-eyesyndroom of kattenoogsyndroom, een genetische afwijking

Technische wetenschap en techniek 

Kattenoog (reflector), een reflector die dient voor wegmarkering
 de indicatorbuis van een oud radiotoestel
 de Kattenoognevel (NGC 6543), een planetaire nevel die zich in het sterrenbeeld Draak bevindt
 Kattenoog (mineraal), een kwartsvariëteit
 Chatoyance-effect of kattenoog-effect, een lichteffect dat optreedt bij sommige mineralen, houtsoorten en koolstofvezels

Film of televisieserie 
 Cat's Eye, film van Lewis Teague
 Kattenoog (televisieserie), serie op VtmKzoom